Tekke peut signifier :

Les Tekkè, une tribu turkmène, célèbre pour ses chevaux (Ahal-Teke) et pour ses tapis ;
le beylicat de Tekke, une des principautés turkmènes qui se sont installées en Anatolie après la chute du sultanat de Roum à l'époque des beylicats.
Nom donné, en Turquie et dans certains pays de l'ancien empire ottoman (Albanie et Bosnie), aux khanqah (établissements soufi). On trouve les appellations tekke, tekye (ou tekiye) (تكيه) ou encore teqe. 
Sous la forme tekiye, nom également des bâtiments destinés à accueillir les spectacles de commémoration de la mort de al-Hussein ibn Ali. 
Fatih Tekke, un footballeur turc né en 1977.

Voir aussi
Tekes (homonymie).

en:Tekke